Mesarski most, Ljubljana, je lahko:

 Mesarski most, Ljubljana, zgrajen leta 2010
 starejši, na mestu današnjega Zmajskega mostu
 mlajši, na mestu današnjega Čevljarskega mostu